Патрік Лалім (,  7 липня 1974, Сент-Бонавентуре) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 156-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Оттава Сенаторс», «Сент-Луїс Блюз», «Чикаго Блекгокс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 485 матчів у НХЛ, включаючи 41 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Французи Канади
Американські спортивні коментатори